Erotismo
Sexo
Sensual (canção) - do grupo Roupa Nova
Sensorial

Veja também 
Malícia
Sensualismo

Desambiguação